Miejscowości w USA:
 Ashkum – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
Gminy w USA:
 Ashkum (ang. Ashkum Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois